Torneo de Reservas puede referirse a:

  Torneo de Reserva, un torneo para futbolistas no titulares de la primera división de Argentina.
  Torneo Nacional de Reservas, un torneo para equipos alternos del fútbol profesional colombiano.
  Torneo de Promoción y Reserva, un torneo para futbolistas de la categoría juvenil de la primera división del Perú.